Михаил Сорока: Сорока, Михаил Михайлович (1911—1971) — деятель ОУН, политзаключённый.
 Сорока, Михаил Хрисанфович (1903—1990) — руководитель Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда в годы блокады.